Chāvolkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cham-e Chāvelkān, vattendrag, Kurdistan, 
 Chābolkān Ḩājjī, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar